Marius Pedersen har flere betydninger:

 Marius Pedersen (borgmester) (1887-1957) – dansk borgmester i Ringkøbing
 Marius Pedersen (landmand) (1888-1953) – dansk gårdejer
 Marius Pedersen (arkitekt) (1888-1965) – dansk arkitekt
 Marius Pedersen A/S – en dansk virksomhed